Луцій Квінкцій Цинціннат () — преномен, номен і когномен декількох діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Квінкціїв, його гілки Цинціннатів:
 Луцій Квінкцій Цинціннат — визначний політичний, державний і військовий діяч Римської республіки, дворазовий консул-суфект 460 і 457 років до н. е., двічі диктатор 458 і 439 років до н. е.
 Луцій Квінкцій Цинціннат — військовий трибун з консульською владою 438, 425 і 420 років до н. е., начальник кінноти 437 року до н. е.
 Луцій Квінкцій Цинціннат — військовий трибун з консульською владою 386, 385 і 377 років до н. е.

Див. також 
 Цинціннат
Квінкції